Jan I. Aragonský zv. Lovec (španělsky Juan I el Cazador, 27. prosince 1350 Perpignan - 19. května 1396 Foix) byl aragonský král, syn Petra IV. Aragonského.

Král Jan vládl v letech 1387–1396, byl dvakrát ženatý a z početného potomstva se dožily dospělosti pouze dvě dcery. Byl značně pověrčivý a zemřel na následek pádu z koně při lovu v lese nedaleko Foix a byl pohřben v cisterciáckém klášteře v Pobletu. Nástupcem na královský trůn se stal jeho mladší bratr Martin.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Aragonští
Aragonští infanti
Vévodové z Girony
Aragonští králové
Sardinští králové
Hrabata barcelonská
Hrabata z Roussillonu
Hrabata z Cerdanye
Katoličtí panovníci
Narození v roce 1350
Narození 27. prosince
Narození v Perpignanu
Úmrtí v roce 1396
Úmrtí 19. května
Úmrtí ve Foix
Úmrtí následkem pádu z koně
Úmrtí v souvislosti s nehodou na lovu
Pohřbení v klášteře Poblet
Muži